De termen "púnteren" en "puntéren" zijn niet homofone, maar wel homografe begrippen.
De vaardigheid van het punteren (spreek uit: 'púnteren') met Giethoornse boten vindt u onder punter.
Het punteren (spreek uit: 'puntéren') (ook vaak puncteren genoemd), ofwel het zetten van verlengingspunten in een muzikale partituur vindt u onder puntering. De term 'punteren' wordt overigens ook gehanteerd wanneer staccato-tekens in een partituur worden aangebracht.
Punteren (spreek uit: 'puntéren') kan ook slaan op het aanbrengen van Interpunctie in een tekst.
Punteren (spreek uit: 'puntéren') is ook een benaming voor een techniek uit de beeldhouwkunst waarbij de beeldhouwer meetpunten van zijn model overzet op steen of hout, door middel van passers of een punteerapparaat (macchinetta di punta).